Annunziata Rees-Mogg – giornalista e politica britannica
 Nigel Mogg – storico bassista dei The Quireboys
 Jacob Rees-Mogg – politico britannico
 Phil Mogg – cantante britannico